Домашёв (Домашёва) — русская фамилия. Известные носители:

Домашёв 
 Домашёв, Александр Николаевич (1944—2008) — артист балета и балетмейстер, внук Н. П. Домашёва.
 Домашёв, Антон Александрович (род. 1970) — артист балета, сын А. Н. Домашёва.
 Домашёв, Николай Петрович (1861—1916) — российский артист балета и педагог.

Домашёва 
 Домашёва, Анна Петровна — актриса Малого театра, сестра М. П. Домашёвой.
 Домашёва, Мария Петровна (1875—1952) — актриса.

См. также

Примечания